El Condado de Bay es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Bay (Florida)
 Condado de Bay (Míchigan)